Zwanglose Gesellschaft ist der Name folgender Vereinigungen:

 Zwanglose Gesellschaft Berlin, Literatenkreis
 Zwanglose Gesellschaft München, Herrenclub